Karl Hermann Bitter (1813-1885) – politico e saggista prussiano
 Karl Bitter (1867-1915) –  scultore austriaco naturalizzato statunitense